Barberini je lahko:
 Ljudje
 rodbina Barberini:
 Antonio Barberini starejši, italijanski kardinal
 Antonio Barberini mlajši, italijanski kardinal
 Francesco Barberini mlajši, italijanski kardinal
 Maffeo Barberini, italijanski kardinal in papež

 Zgradbe
 Palazzo Barberini